Michał Nowaczyk (ur. 26 lipca 1996 w Łodzi) – polski snowboardzista, olimpijczyk, zawodnik klubu AZS Zakopane, zawodnik Kadry Narodowej PZN, trenowany przez Oskara Boma.
Zadebiutował na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie 2022 zajmując 9. miejsce . Wielokrotny Mistrz Polski , trzykrotny zwycięzca zawodów Pucharu Europy, uczestnik Mistrzostw Świata Seniorów i Juniorów. Srebrny medalista Zimowej Uniwersjady Krasnojarsk 2019, dwukrotnie Top8 w Mistrzostwach Świata Seniorów Rogla 2021 (6. w slalomie równoległym PSL i 8. w slalom gigant równoległy PGS).

Wyniki

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Puchar Świata

Uniwersjada

Przypisy

Bibliografia  
 Profil na stronie FIS 
 Polski Komitet Olimpijski 
 Profil na Patronite.pl 

Polscy snowboardziści
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)
Ludzie urodzeni w Łodzi
Urodzeni w 1996